Il doppio del torneo di tennis Edinburgh Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Wayne Arthurs e Grant Doyle che hanno battuto in finale Chris Haggard e James Holmes 4-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Devin Bowen /  Brandon Coupe (semifinali)
 Chris Haggard /  James Holmes (finale)

 Marius Barnard /  Rodolphe Gilbert (primo turno)
 Wayne Arthurs /  Grant Doyle (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Edinburgh Challenger 1997